Юрий Юрьевич Корюков (13 июня 1955, Уфа) — советский футболист, нападающий и полузащитник.

Биография 
Воспитанник омского футбола. В 1974 году дебютировал на взрослом уровне в составе местного «Иртыша» во второй лиге, провёл в команде два с половиной сезона. Отличался созидательной работой, видением поля, хорошо уходил в отрыв для приёма мяча.

В 1976 году перешёл в кемеровский «Кузбасс», выступавший в первой лиге, и отыграл в нём полтора года. Участвовал в самом знаменитом матче команды 24 мая 1977 года, в котором «Кузбасс» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:0.

Затем выступал за кишинёвский «Нистру» и одесский СКА, в этих клубах его игра была более результативной. Дважды подряд, в 1980 и 1981 годах, забивал по 15 мячей за сезон в первой лиге.

В 1982 году перешёл в московское «Торпедо». Дебютировал в составе автозаводцев 20 февраля 1982 года в матче Кубка СССР против «Факела», заменив на 39-й минуте Юрия Суслопарова. В высшей лиге сыграл первый матч 26 марта 1982 года против «Пахтакора», вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте на Анатолия Раденко. Всего в составе «Торпедо» сыграл 6 матчей в чемпионате страны (ни один из них не отыграл полностью) и 7 матчей (1 гол) в Кубке СССР. Летом 1982 года перешёл в столичный «Локомотив», в его составе сыграл 19 матчей и забил один гол в первой лиге. В 1983 году снова был в заявке «Торпедо», но ни одного матча не сыграл.

В 1984—1985 годах выступал за «Колос» (Никополь), затем играл за команду Южной группы войск (Венгрия).

В сезоне 1989/90 сыграл 4 матча в высшем дивизионе Венгрии за будапештский клуб «Чепель».

После окончания карьеры живёт в Венгрии.

Личная жизнь 
По состоянию на 1982 год был женат, имел дочь. Состоял в ВЛКСМ (с 1969).

Брат Александр (1959—2017) тоже был футболистом, сыграл 372 матча за омский «Иртыш».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Чепель»